Onyia ist der Familienname folgender Personen:

 Alvin Onyia (* 2000), deutscher Basketballspieler
 Zeal Onyia (1934–2000), nigerianischer Jazz- und Highlife-Musiker